Miejscowości we Francji:
 Quincy – miejscowość i gmina w Regionie Centralnym, w departamencie Cher
Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Quincy – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Plumas
 Quincy – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Gadsden
 Quincy – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Adams
 Quincy – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk
 Quincy – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Branch
 Quincy – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Logan
 Quincy – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Grant
 Quincy – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Adams
Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Quincy (ang. Quincy Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Adams
 Quincy (ang. Quincy Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Adams
 Quincy (ang. Quincy Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Greenwood
 Quincy (ang. Quincy Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Branch
 Quincy (ang. Quincy Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Houghton
 Quincy (ang. Quincy Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Olmsted
 Quincy (ang. Quincy Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Franklin
 Quincy (ang. Quincy Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Adams
Inne znaczenia:
 Quincy – rasa ludzi ze specjalnymi zdolnościami w mandze i anime autorstwa Tite Kubo Bleach.